Roduit ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Roduit (* 1962), Schweizer Politiker (CVP)
 Joseph Roduit (1939–2015), Schweizer Ordensgeistlicher und Abt der Territorialabtei Saint-Maurice